

Codici 
 TBZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tabriz (Iran)
 tbz – codice ISO 639-3 della lingua ditammari

Informatica 
 TBZ  – formato di file di compressione dei dati